Василий Рогов:
 Рогов, Василий (в монашестве Варлаам; ум. 1603) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ростовский, Ярославский и Белозерский.
 Рогов, Василий Михайлович (1877—1929) — депутат Государственной думы I созыва от Пензенской губернии.
 Рогов, Василий (фигурист) (род. 1991) — израильский фигурист.